Еліна Світоліна була дворазовою чинною чемпіонкою, але вирішила того року не брати участі.

Маргарита Гаспарян виграла свій перший титул WTA, у фіналі перемігши Патрісію Марію Тіг з рахунком 6–3, 5–7, 6–0.

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер 
  '''Юлія Бейгельзимер

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 кваліфікація Draw 

Baku Cup, одиночний розряд
2015